Болсонару () — португальская фамилия и топоним:
 Болсонару, Жаир (род. 1955) — президент Бразилии.
 Список объектов, названных в честь Жаира Болсонару
 Болсонару, Мишель (род. 1982) — бразильский политик, жена Жаира Болсонару.